Lhotka può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Lhotka, comune del distretto di Beroun, in Boemia Centrale
Lhotka, comune del distretto di Mělník, in Boemia Centrale
Lhotka, comune del distretto di Frýdek-Místek, nella regione di Moravia-Slesia
Lhotka, comune del distretto di Přerov, nella regione di Olomouc
Lhotka, comune del distretto di Jihlava, nella regione di Vysočina
Lhotka, comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina
Lhotka, quartiere catastale di Praga
Lhotka nad Labem, comune del distretto di Litoměřice, nella regione di Ústí nad Labem
Lhotka u Litultovic, comune del distretto di Opava, nella regione di Moravia-Slesia
Lhotka u Radnic, comune del distretto di Rokycany, nella regione di Plzeň